Стаин — фамилия. Известные носители:
 Стаин, Андрей Николаевич (род. 1985) — белорусский футболист.
 Стаин, Виталий Иванович (род. 1937) — советский хоккеист, впоследствии — тренер.
 Стаин, Николай Александрович (род. 1964) — советский и российский футболист.